Halimium är ett släkte av solvändeväxter. Halimium ingår i familjen solvändeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Solvändeväxter
Halimium